Койрах (ингуш. Кхойрах) — село в Джейрахском районе Республики Ингушетия. Входит в сельское поселение Гули.

География 
Расположено на горном склоне у правого берега реки Гулойхи, в 2,2 км восточнее Абали. Ближайшие населенные пункты: Ляжг, Бийре.

Часовой пояс

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Джейрахского района